Kopasz-hegy, Balaton-felvidéken, Mindszentkálla mellett
 Kopasz-hegy, Börzsöny
 Kopasz-hegy, Villányi-hegység
 Kopasz-hegy, Zempléni-hegység